Genovés bezeichnet:

 Genovés (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Genovés ist der Familienname von:

 Juan Genovés (1930–2020), spanischer Maler und Grafiker
 Tomás Genovés y Lapetra (1805–1861), spanischer Opern- und Zarzuelakomponist